Антипорнографи́ческий фемини́зм — течение в феминизме, в том числе радикальной ветви, отрицающее порнографию и считающее её одним из видов насилия над женщинами.

По мнению сторонниц антипорнографического феминизма, порнография унижает женскую сексуальность, даёт искажённые представления о норме (как внешности актрис, так и нормального полового акта) и провоцирует гендерное насилие. Американская феминистка и писательница  выразила эту идею как «порнография — теория, изнасилование — практика». В феминистской теории антипорнографические феминистки опираются в том числе на идеи Карла Маркса, говоря о фетишизации и превращении женщины в товар. Порнография и проституция рассматривается ими как две равные коммерциализированные сферы, работающие за счёт эксплуатации женщин.

Данному направлению феминизма противопоставляется сексуально-либеральный феминизм.

См. также 
 Антипорнография
 Феминистическая порнография

Примечания

Литература 
 
 

Радикальный феминизм

Феминизм и сексуальность